Il doppio del torneo di tennis Knoxville Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Marcos Ondruska 6-0, 7-64.

Teste di serie 

Assente
 Jeff Coetzee /  Marcos Ondruska (finale)

 Karsten Braasch /  Michael Kohlmann (Campioni)
 Mark Merklein /  Mitch Sprengelmeyer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2000